Копакабана:

 Копакабана — морской пляж (а также административный район) в Рио-де-Жанейро.
 Копакабана — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Антьокия.
 Копакабана — известный ночной клуб в Нью-Йорке.
 Копакабана Пэлэс — наиболее известный и престижный отель в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).
 Копакабана — город в Боливии.
 Копакабана — полуостров на озере Титикака.